Laurent Petitgirard (1950-), un compositeur et chef d'orchestre français ;
 Marlène Morel-Petitgirard (1988-), une coureuse cycliste française spécialiste de cyclo-cross ;
 Tristan Petitgirard (1976-), un acteur, dramaturge, scénariste et metteur en scène français.